Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1995. május 28-án rendezték meg 79. alkalommal.

Futam

Források

https://web.archive.org/web/20110818023003/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1995ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek